Сент-Анн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сент-Анн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сент-Анн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер